

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Płonia – część miasta Racibórz
 Płonia – część miasta Szczecin
 Płonia – przysiółek wsi Roszowice w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Cisek

Inne 
 Płonia – rzeka, dopływ Odry

Zobacz też 
 Płonia Mała, Płonia Wielka